Una lepre con la faccia di bambina – opera letteraria
Una lepre con la faccia di bambina – opera audiovisiva